Thomas Linley (starszy) (1733–1795) – angielski kompozytor
 Thomas Linley (młodszy) (1756–1778) – angielski kompozytor